Back to the Blues: 
 Back to the Blues (1963) — альбом Діни Вашингтон. 
 Back to the Blues (2001) — альбом Гері Мура